Fall Out Boy, uma banda de pop punk estadunidadense
Free on Board, um termo econômico
Base Operacional para a Frente
Faculdade de Odontologia de Bauru, campus da Universidade de São Paulo no município de Bauru
 Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil, organização sindicalista revolucionária brasileira.

Desambiguações de siglas